Александр Лаптев:
 Лаптев, Александр Константинович (род. 1960) — русский писатель-фантаст, редактор и публицист, кандидат технических наук.
 Лаптев, Александр Семёнович (1876—1944) — коллежский регистратор, фотограф в Туринске. Примечания